Эфрати () — еврейская фамилия. Известные носители:
  (род. 1952) — израильский яхтсмен-паралимпиец, чемпион мира и Паралимпийских игр.
 Эфрати (Грайвер), Йосеф (1897—1975) — израильский политик, депутат кнессета и заместитель министра сельского хозяйства.
 Эфрати, Моше (1934—2020) — танцовщик и хореограф, лауреат Государственной премии Израиля.
 Эфрати, Натан (1914—1993) — израильский философ, ректор Еврейского университета в Иерусалиме (см. Ротенштрайх, Натан).
  (род. 1955) — бригадный генерал, глава управления снабжения Армии обороны Израиля.